Адольф Гуль () — норвезький геолог, мандрівник і дослідник півночі
 Сіґурд Гуль () — норвезький письменник
 Гуль (комуна) () — комуна в губернії Бускеруд в Норвегії
 Ґуль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Гуль — істота з арабських міфів, перевертень, що живе в пустелі і харчується свіжою падаллю